Die folgende Liste enthält die Taifune der Pazifischen Taifunsaison 2018.

Liste

Saisonüberblick

Einzelnachweise

Referenz 
 Joint Typhoon Warning Center (englisch)
 Digital Typhoon (englisch)

T2018
 T2018